Ла Маргарита има више значења:

 Ла Маргарита (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Маргарита, Ел Пуерто (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Маргарита (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Маргарита (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Маргарита (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Маргарита (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Маргарита, Ла Пепетака (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Маргарита (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику